Tijepolo ima više značenja:
 Tijepolo (Pordenone)
 Tijepolo (Trevizo)